Сергей Леонидович Шабуров (род. 27 июля 1978) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник клуба «Динамо» (Москва), заслуженный мастер спорта России (2015), шестикратный чемпион мира.

Карьера

Клубная 
Начал заниматься хоккеем с мячом в 1986 году в Кирове в школе «Родины», где наставниками Шабурова были Анатолий Казаковцев и Владимир Пунгин.

Игровую карьеру начал в 1995 году в кировских командах «Машиностроитель» и «Родина».

За «Машиностроитель», принимающий участие в первенстве России среди команд первой лиги, выступал до 1998 года.

В составе «Родины», которая представляет высшую лигу чемпионата России, выступал до 2010 года, добившись с командой наилучшего результата «Родины» в чемпионатах страны — бронзовых медалей чемпионата России сезона 2005/06.

C 2010 по 2014 год был игроком казанского «Динамо», в составе которого в сезоне 2010/11 побеждает в чемпионате России (2011) и Кубке мира (2010).

С 2014 года в составе московского «Динамо», дважды побеждая в чемпионате России (, 2022), трижды — в Кубке России (2019, 2020, 2021).

21 марта 2021 года выйдя на поле в финальном матче чемпионата России сезона 2020/21 стал совладельцем рекорда по проведённым матчам в чемпионатах страны (735), повторив достижение завершившего игровую карьеру годом ранее Андрея Золотарёва, уже в следующем сезоне став рекордсменом по проведённым матчам в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом.

В сезоне 2022/23 в возрасте 44-х лет стал самым возрастным игроком Суперлиги.

Сборная России 
С 2002 по 2018 год (с перерывами) в составе сборной России, шестикратный чемпион мира (2011, 2013—2016, 2018).

Достижения 
«Родина»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2005/06
 Бронзовый призёр Кубка России: 2002/03
 Чемпион России по мини-хоккею: 2004
 Бронзовый призёр чемпионата России по мини-хоккею (2): 1998, 2000
 Чемпион России среди младших юношей: 1994

«Динамо-Казань»
 Чемпион России: 2010/11  
 Серебряный призер чемпионата России: 2011/12  
 Бронзовый призер чемпионата России (2): 2012/13, 2013/14 
 Обладатель Кубка России: 2013 
 Финалист Кубка России: 2011 (осень) 
 Финалист Суперкубка России: 2013 (осень) 
 Обладатель Кубка мира: 2010  
 Финалист Кубка мира: 2013  

«Динамо» (Москва)
 Чемпион России (2): 2019/20, 2021/22  
 Серебряный призер чемпионата России (3): 2014/15, 2018/19, 2020/21  
 Бронзовый призер чемпионата России: 2015/16  
 Обладатель Кубка России (3): 2019, 2020, 2021 
 Финалист Кубка России: 2018 
 Обладатель Суперкубка России: 2021 (осень) 
 Финалист Суперкубка России (4): 2019, 2020, 2021 (весна), 2022 
 Обладатель Кубка чемпионов Эдсбюна: 2015  
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2014 

Сборная России
 Чемпион мира (6): 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018  
 Серебряный призер чемпионата мира (4): 2005, 2009, 2012, 2017 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (2): 2008, 2010 
 Бронзовый призер Международного турнира на призы Правительства России: 2012 (в составе второй сборной России) 
 Победитель Турнира четырёх наций (2): 2016, 2017 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров: 1995 
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юношей: 1994 
 
Личные
В списке 22-х лучших игроков сезона (12): 2005, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 ноября 2020 года) — За заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу.

Статистика выступлений

Клубная 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона 1999/2000

В чемпионатах России забивал мячи в ворота 24 команд

  1.Уральский трубник   = 19 мячей 13.Байкал-Энергия    =  9
  2.Волга               = 18       14.Кузбасс           =  8
  3.Зоркий              = 17       15-16.Мурман         =  6
  4.Строитель С         = 16       15-16.Родина         =  6
  5-7.СКА-Нефтяник      = 15       17-20.Маяк           =  4
  5-7.Ак Барс-Динамо    = 15       17-20.Североникель   =  4
  5-7.Енисей            = 15       17-20.Знамя          =  4
  8-9.Локомотив Ор      = 14       17-20.БСК            =  4
  8-9.Динамо М          = 14       21.Сибсельмаш        =  3
 10.Старт               = 12       22.Агрохим           =  2
 11.Север               = 11       23-24.Металлург Бр   =  1
 12.Водник              = 10       23-24.СКА-Забайкалец =  1

В чемпионатах России количество мячей в играх

по 1 мячу забивал в 149 играх
по 2 мяча забивал в 26 играх
по 3 мяча забивал в 9 играх
Свои 228 мячей забросил в 184 играх, в 581 игре мячей не забивал.

В сборной России 
 

Итого: 82 матча / 12 мячей;  65 побед, 5 ничьих, 12 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Незаметный герой Сергей Шабуров / Sports.ru / 
Профиль на сайте hsmdynamo.com / 
 Профиль на сайте bandysidan.nu / 

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Машиностроитель» Киров
Игроки КХМ «Родина»
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Спортсмены Кировской области